Der San Benedetto Tennis Cup 2018 war ein Tennisturnier, das vom 16. bis 22. Juli 2018 in San Benedetto del Tronto stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz besteht aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 147 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 158 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 150 kB)

2018
ATP Challenger Tour 2018